Nordeck bezeichnet:

 die Ortschaft Nordeck (Allendorf) in Hessen
 die aufgegebenen Ortschaft Nordeck (Rhenegge) nördlich von Rhenegge in Hessen
 die Burg Nordeck in Hessen
 die Burgruine Nordeck in Oberfranken
 Schloss Nordeck, Herrenhaus in Ostfriesland

Nordeck ist der Familienname von:
 Willy von Nordeck (1888–1956), deutscher Admiral der Kriegsmarine

Siehe auch:
 Nordec
 Nordeck zur Rabenau
 Nordegg
 Nordek